Syn (mythologie), een Asin in de Noorse mythologie
Syn (EM), een Schotse muziekgroep